

Geografia 
Palazzo Gagliardi Sardi – palazzo storico dell'Aquila
Palazzo Gagliardi Murmurali – palazzo storico di Vibo Valentia
Villa Gagliardi – presso Villastanza, frazione di Parabiago, a Milano

Persone 
Alberto Gagliardi – dirigente d'azienda e politico italiano
Alejandro Gagliardi – calciatore argentino
Alfio Gagliardi – calciatore italiano
Bernardino Gagliardi – pittore italiano di arte sacra
Carlo Gagliardi – vescovo cattolico italiano
Domenico Gagliardi – medico, scrittore e filosofo italiano
Ed Gagliardi, propr. Edward John Gagliardi – bassista statunitense
Emmanuelle Gagliardi – ex tennista svizzera, di origini italiane
Enrico Gagliardi – politico italiano
Filippo Gagliardi, noto anche come Don Felipe – imprenditore e filantropo italiano
Filippo Gagliardi – pittore e architetto italiano del periodo barocco 
Franco Gagliardi, propr. Francesco Gagliardi – allenatore di calcio italiano
Gianfranco Gagliardi – politico italiano
Giovanni Gagliardi – fisarmonicista e compositore italiano
Giuseppe Gagliardi – regista e sceneggiatore italiano
Giuseppe Gagliardi – ex calciatore italiano 
Manuela Gagliardi – avvocato e politica italiana 
Pasquale Gagliardi – arcivescovo cattolico italiano
Peppino Gagliardi – cantante, autore e musicista italiano
Pietro Gagliardi – pittore e architetto italiano
Pino Gagliardi – giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo italiano
Raffaele Gagliardi – vescovo, teologo e letterato italiano
Rina Gagliardi – giornalista e politica italiana
Rosario Gagliardi – architetto italiano
Rosetta Gagliardi –  tennista italiana
Valentina Gagliardi – giocatrice di calcio a 5 e calciatrice italiana
Vincenzo Gagliardi – politico italiano

Altro 
 Gagliardi - famiglia storica italiana

Pagine correlate 
Gagliardo